Mustijoki kan syfta på:

Geografi

Finland
 Mustijoki – en å i Borgå stad i Nyland, se Svartsån
 Mustijoki – en by i den före detta kommunen Borgå landskommun, se Svartså
 Mustijoki (vattendrag i Lappland, lat 67,52, long 23,73) – i landskapet Lappland
 Mustijoki (vattendrag i Lappland, lat 66,48, long 25,25) – i landskapet Lappland